Кардан може бити:

Ђироламо Кардано
Карданово вратило, вратило са кардановим зглобом.
Прикључно вратило, маханизам за прикључење додатних уређаја код трактора и радних машина.
Кардан (насељено место) (фр. -{Cardan}-), насељено место у Француској.